Соревнования по боксу на V Летних Олимпийских играх.

Национальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх 1920 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
1920 год в боксе
Бокс в Бельгии